De Nederlandse gemeente Midden-Groningen is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten.

Wijken

Buurten 

Midden-Groningen